Scutum bezeichnet: 
 Scutum (Schutzwaffe), Schildtypus der römischen Legionäre 
 Schild (Sternbild), lateinischer Name

 beim Menschen den Unterrand des Attiksporns, siehe Mittelohr
 bei Wirbeltieren diverse Formen von Hautschuppenbildungen, siehe Hornschuppe
 bei manchen Gliederfüßern eine Skleritplatte ihres Exoskeletts:
 bei Insekten, z. B. Wanzen und Käfern, den Halsschild
 bei Spinnentieren, z. B. Zecken, das Scutum (Zecken)
 bei Krebstieren, z. B. Entenmuscheln eine an das Tergum anschließende Platte.

Siehe auch:
 Scutellum